Johann Näser ist der Name folgender Personen:

* Johann Carl Friedrich Näser (1788–1840), deutscher Orgelbauer 
 Johann Gottlieb Näser (1754–1816), deutscher Orgelbauer